Blind (Hindi : नीरजा) est un thriller indien en hindi réalisé par Shome Makhija et sans date de sortie. Il a été produit par Sujoy Ghosh, Avishek Ghosh, Hyunwoo Thomas Kim, Sachin Nahar, Pinkesh Nahar et Manish W. Le film met en vedette Sonam Kapoor comme personnage principal, avec Purab Kohli, Vinay Pathak et Lillete Dubey dans les seconds rôles. Blind est le remake du film coréen éponyme sortie en 2011. 

Sonam Kapoor joue le rôle d'un policier aveugle qui est à la poursuite d'un tueur en série.

Distribution 
 Sonam K Ahuja
 Purab Kohli
 Vinay Pathak
 Lillete Dubey

Production 
Le tournage du film a eu lieu en Ecosse, à Glasgow, du 28 décembre 2020 au 13 février 2021.

Références

Liens externes 

Bollywood
Thriller (film) indien
Remake indien de film sud-coréen
Film tourné à Glasgow
Film indien dont la sortie est prévue en 2023